XXVI Чемпионат Мира по современному пятиборью среди мужчин 1982 года прошёл в столице Италии городе Рим.

После Олимпиады 1960 года Италия впервые принимала пятиборцев. В чемпионате участвовало 58 спортсменов из 21 страны. Здесь вновь встретились олимпийские чемпионы Анатолий Старостин и Януш Печак (Польша), серебряный призёр Олимпиады-76 Ян Барту (Чехословакия), чемпион мира 1979 года Роберт Ниман (США) и другие титулованные спортсмены.

По итогам отборочных стартов сборную команду СССР представляли олимпийские чемпионы Анатолий Старостин, Евгений Липеев и дебютант Тимур Досымбетов. Главный тренер команды — Крюков Глеб Георгиевич. Беспрецедентная неудача советской команды на чемпионате мира 1981 года в Зелёна-Гуре (Польша) заставила многое переосмыслить и основательно подготовиться к римскому чемпионату, чтобы вернуться на утраченные позиции. Вместе с командой Совеоского Союза за два дня до старта в Рим прибыла группа туристов для моральной поддержки спортсменов.

За два дня до начала чемпионата всем предоставили возможность побывать на контрольном протаскивании лошадей, на котором международному жюри предстояло отобрать 35 скакунов из 49. Здесь зрители стали свидетелями уникального в своём роде явления. Бывший участник Олимпийских игр в составе сборной Италии по конному спорту Серджио Албанезе в течение четырёх часов провёл по контрольному маршруту 40 лошадей, совершив до 800 прыжков и проскакав расстояние 24 км. Все лошади под его седлом имели результат 1000 очков и более. Однако это обстоятельство, как показали соревнования, выявило ошибочность такого подхода к проверке конского поголовья.

Конкур 
Соревнования по конкуру проводились на красочно оборудованном стадионе, на котором было установлено 15 препятствий, в том числе двойная и тройная системы. Длина дистанции была 600 м. Лошади стартовали в два гита.
Пятиборцы, не обладая такими высокими навыками управления лошадью, как профессиональный берейтор Серджио Альбанезе, не смогли найти эффективные приёмы для преодоления паркура. Максимальную сумму 1100 очков получили лишь 4 спортсмена, 6 человек, в том числе и олимпийский чемпион Монреаля Печак, в первом виде программы имели нулевую оценку.

В первом гите выступал Досымбетов на Кадилаке. Он преодолел маршрут собранно и расчётливо, однако стартовое волнение всё же привело к повалам на первом и втором препятствиях. В итоге—1040 очков.

Во втором гите три лошади были сняты и заменены запасными. Одна из них по жребию досталась Липееву. Уже на разминке стало ясно, что она требует постоянного контроля и активного посыла. Тренер команды Андрей Андреевич Алеутдинов пытался внушить спортсмену уверенность, что он способен справиться с конём. Однако излишняя суета и нервозность привели его к шести повалам. Кроме того на 11 секунд просрочено контрольное время и на табло лишь—898 очков. Старостин получил лошадь, на которой бразилец Спиес привёз в первом гите 840 очков. На разминке она сделала две закидки, плохо управлялась и, несмотря на очень активный посыл и применение хлыста, дослать на препятствие её было очень трудно. К моменту старта хлынул ливень, поэтому Старостин ехал не в своей обычной собранной и расчётливой манере, а значительно резвее. Это позволило ему избежать закидок, однако повалов было много. Результат — 948 очков.

Выезд на конкурное поле Масалы на лошади по кличке Рома было встречено всеобщей овацией. В первом гите мексиканец Мечака сделал на ней четыре повала. Это подогревало интерес публики. Были очевидны и притязания спортсмена на медаль высшей пробы. От первого до последнего барьера Масала не сделал ни одной ошибки. Под аплодисменты соотечественников, кланяясь зрителям за поддержку, атлет покинул арену. Максимальную сумму очков в этот день получили ещё трое: канадец Кенеди, мексиканец Хио и француз Фур.

В командном зачёте лучшей была тройка из Венгрии (Часари — 1070 очков, Мижер — 1070, Пайор — 990), за ней команда Мексики — 3146 и Италии — 3090 очков. Сборная СССР заняла 5-е место.

Фехтование 
Соревнования по фехтованию организаторы в срочном порядке по суеверным соображениям перенесли из Дворца спорта в зал отеля «Хилтон». Дело в том, что накануне там погиб советский фехтовальщик олимпийский чемпион Владимир Смирнов. В бою с рапиристом из Германии сломанный клинок через маску пронзил голову спортсмена. Пятиборцы провели на фехтовальных дорожках почти 10 часов.

Советская команда по жребию имела 1-й номер и фехтовала на одной дорожке. После относительной неудачи на коне именно здесь должно было всё решиться. Фехтование давно уже стало в современном пятиборье краеугольным камнем борьбы, ибо только в этом виде, побеждая, отнимаешь очки у соперника. Целый день продолжались поединки. Старт не вселял особых надежд. Первую же встречу с пятиборцами ФРГ советская команда проиграла со счётом 2:7, затем после победы над сборной Финляндии она снова потерпела поражение во встрече с командой США — 3:6. Это привело в уныние группу советских туристов. Чтобы вдохновить своих соотечественников на фехтовальной дорожке по примеру итальянских болельщиков советские болельщики начали хором поддерживать каждую удачную атаку советских ребят. Войдя во вкус после победы Тимура Досымбетова, они скандировали: «Тима, мо-ло-дец, мо-ло—дец, Тимоша!». Помогло это или нет, но в очередных пятнадцати встречах команда одерживала победу за победой. При этом одолели наиболее сильных соперников— Венгрия 7:2, Швеция 8:1, Италия 5:4, Франция 5:4, Польша 5:3. В конце этого изнурительного испытания группа поддержки охрипла, а команда вернула почти всё, что потеряла в конкуре. Досымбетов одержал 38 побед и получил 962 очка, у Старостина — 924, у Липеева — 905 очков. С этими показателями советская сборная заняла 2-е место в фехтовании после французов (3000 очков) и по сумме двух видов переместилась на 4-е место.

Личная и командная победы достались французам (Фур_Ю76, Бузу — 1000, Бубе — 924). Итальянцы были третьими (Масала — 1019, Петрони — 962, Кристофори — 791).

Слабее ожидаемого фехтовали венгры, у которых Мижер одержал верх лишь в 24 поединках, что отбросило команду на 5-е место. Не выдержал напряжения Ахим Бельман из ФРГ. Его надломила неудача в верховой езде, и он уступил победителю пять побед. В польской сборной Печак после нулевой оценки в первом виде программы снялся с соревнований по болезни, и его место в команде занял запасной участник Д. Кондрат. Однако без лидера фехтование спортсменов выглядело бледно, и они поделили с финской сборной 7-е и 8-е места.

Плавание 
В плавательном бассейне победил западногерманский пятиборец Христиан Сандов — 3 минуты 14,7 секунды, вторым был Ивар Сисниега из Мексики — 3 минуты 17,1 секунды, третьим — Даниэле Масала 3 минуты 18,6 секунды.

Советская сборная в этом виде программы выступила на запланированном уровне. Старостин и Досымбетов показали рекордные для себя результаты 3 минуты 26,7 секунды и 3 минуты 36,6 секунды соответственно. Липеев на 2 секунды улучшил свой прошлогодний результат — 3 минуты 27,7 секунды.

Командные итоги плавания выглядели так: США — 3756, ФРГ — 3644, Венгрия — 3640, Великобритания — 3600, СССР — 3572 очка.

Анализ результатов в плавании показал, что в этом виде произошёл значительный рост. Из 58 участников 53 имели результат более 1000 очков, а сильнейшие пятиборцы мира по сравнению с 1981 годом улучшили свои показатели: Масала (Италия) — на 3 секунды, Барлей (США), Пайор (Венгрия) — на 5, Хулконен (Финляндия) — на 7, Сандов (ФРГ) — на 8 секунд.

По итогам трёх дней советская команда отыграла у итальянцев 184 очка.

Стрельба 
Первым из советской тройки стрелял Липеев. После срыва на Олимпиаде в Москве он подтвердил свой высокий класс на предыдущем чемпионате мира — 199 очков, а на весеннем международном турнире в этом же тире выиграл соревнования с результатом 200 очков. Однако в обострившейся обстановке, когда от каждого выстрела зависела судьба победы, спортсмен не справился с нервами. В трёх сериях он сделал по две девятки, в итоге лишь 194 очка.

Досымбетов, начав с 49 очков, в остальных трёх сериях не допустил ни одного сбоя, итог — 199 очков.

Старостин незадолго до чемпионата перешёл на новый пистолет, процесс привыкания к которому пришёлся как раз на этот период. Поэтому стрельба его была неровной (50, 48, 50, 49) и на одно очко меньше среднего результата в сезоне.

В целом выступление команды в стрелковом упражнении было признано успешным. Заняв 2-е место после шведов, советская сборная перед бегом опережала итальянцев на 3, венгров — на 7 очков.

В тире продемонстрировали высокие результаты. Три участника достигли 199 очков, пять — 198, четыре — 197, шесть — 196 и пять — 194. Впервые в истории чемпионатов для определения победителя в стрельбе жюри пришлось прибегнуть к измерению расстояния пробоины от центра мишени, поскольку у трёх стрелков все параметры совпадали. На основании этого показателя победителем был признан П. Сантанен (Финляндия), девятка которого оказалась на расстоянии 70 мм, вторым Т. Досымбетов (СССР) — 84 мм, третьим Р. Ниман (США) — 88 мм.

Поздравления с командной победой в стрельбе принимали шведы (Даниельсон — 1088, Хорват — 1066, Расмуссон — 1044 очка).

Личное первенство. Положение после четырёх видов пятиборья.
 Масала (Италия) — 4491 очко
 Ниман (США) — 4253
 Досымбетов (СССР) — 4252

Кросс 
Легкоатлетический кросс и церемония награждения победителей после завершения соревнований проходили в живописном парке виллы Боргезе. Трассу бега, по мнению специалистов, подготовили отлично. Большое её достоинство—зрелищность. С трибун стадиона можно было наблюдать за ходом борьбы на нескольких участках, а последние 600 м спортсмены бежали перед трибунами.

Незначительное преимущество советской команды перед основными соперниками требовало максимального волевого и физического напряжения для удержания первой позиции в командной борьбе. Реальные шансы претендовать на серебряную и бронзовую медали в личном первенстве были у Досымбетова и Старостина.

Олимпийский чемпион Старостин прекрасно справился с задачей. Он пробежал за 12 мин 44 с и переместился с 8-го места на второе, Липеев показал 12 мин 55 с и поднялся с 16-го на 12-е место. У Досымбетова бег — не самый сильный вид комплекса, но, если бы он придержал скорость на первом километре, то мог бы сохранить третью позицию. Но спортсмен попал в ловушку. Первый километр шёл под спуск, что соблазняло неопытных пятиборцев увеличивать скорость бега на этом отрезке. Досымбетов, показав высокий результат на отметке 2 км, в итоге закончил дистанцию весьма посредственно — за 13 мин 27 с, переместившись по общей сумме на четвёртое место.

Имея солидный запас в очках, Масала не оставил никаких надежд соперникам на победу. Он набрал рекордную для чемпионатов и Олимпийских игр сумму — 5680 очков, хотя в кроссе показал лишь 19-й результат. Его бег по живому коридору болельщиков от первого до последнего метра сопровождался ликующими, ободряющими приветствиями темпераментных соотечественников, ожидания которых он оправдал.

За счёт отличных секунд в беге Жоэль Бузу из Франции поднялся на третью ступень пьедестала.

В кроссе, как и год назад, победила команда польских пятиборцев — 3753 очка (Олесински — 1297, Шуба — 1240, Кондрат — 1216). Репутацию лучшего бегуна подтвердил Майк Барлей из США (1336 очков), вторым был Алекс Ватсон из Австралии (1324), третьим — чех Милан Кадлец (1309 очков).

В командных соревнованиях на первом месте советское трио — 16082 очка, второе — за сборной Венгрии (Пайор — 5394, Часари — 5342, Мижер — 5276 очков). Итальянскую команду подвёл Паоло Кристофори. Будучи сильнейшим бегуном в сборной, он пробежал очень слабо. В итоге итальянцы получили бронзовые награды.

Поздравляя советских спортсменов с победой, начальник управления прикладных видов спорта Спорткомитета СССР Олег Чувилин сказал, что Старостину после Олимпиады нужно было забыть о своём олимпийском успехе и начать всё сначала. Теперь он рад, что пятиборцу это удалось. После неудачи на чемпионате мира в Зелёна-Гуре в 1981 году спортсмен много работал, особенно в беге, и это позволило ему подойти к рубежу 2500 очков в заключительном двоеборье — фундаменту, без которого сегодня нельзя рассчитывать на успех.

Ссылки
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация пятиборья России
 газета "Советский спорт"

Литература
 
 
 
 Панорама спортивного года, 1982. — : «Физкультура и спорт», 1983

Чемпионаты мира по современному пятиборью